МЖУ:

 Московский железнодорожный узел — единый железнодорожный комплекс, сложившийся и функционирующий в масштабах Московского региона.
 Магнитожидкостное уплотнение — механическое уплотнение, в котором роль уплотняющего элемента выполняет магнитная жидкость.